Даценковка (Лебединский район) — село в Лебединском районе, Сумская область, Украина.
 Даценковка (Сумский район) — село в Сумском районе, Сумская область, Украина.